Víctor García Campos (1950) pánamerikaijátékok-győztes, olimpiai bronzérmes kubai röplabdázó
 Víctor García Moreno (1953) mexikói vízilabdázó, olimpikon
 Víctor Alejandro García Pérez (1975) mexikói énekes
 Víctor García Blazquez (1985) spanyol akadályfutó, olimpikon
 Víctor García García (1990) spanyol autóversenyző
 Víctor García (labdarúgó, 1994)
 Víctor García (labdarúgó, 1997)